Horvátország
Brig falu Vižinada községben Isztria megyében

 Svájc
Brig Brig-Gils község része Wallis kantonban
Brig kerület Wallis kantonban
Brig-Gils község Wallis kantonban
Ried-Brig község Wallis kantonban